Société de radiodiffusion-télévision publique de la République kirghize (; ; KTRK) est la chaîne de télévision généraliste et radio publique au Kirghizistan.

Notes et références

Liens externes 
 

Chaîne de télévision au Kirghizistan
Entreprise fondée en 1931
Chaîne ou station de télévision fondée en 1958